Território - em inglês, territory
Territory (canção) - da banda Sepultura
Ford Territory - modelo de veículo automotor

Desambiguação